Свидницький Анатолій Патрикійович (*13 вересня 1834 року, Маньківці Російська імперія — †18 липня 1871 року Київ, Київська губернія, Російська імперія) — український письменник, громадський діяч і фольклорист.
 Ільків-Свидницький Микола Мирославович (21 вересня 1981, Мізоч, Здолбунівський район, Рівненська область) — (21 вересня 1981, Мізоч, Здолбунівський район, Рівненська область) — фахівець із спеціальних історичних дисциплін, палеограф, кодиколог, книгознавець, фахівець з історії середньовіччя та ранньомодерного часу, поет.
 Свидницький музей української культури, Сви́дницький український музей, офіційна назва Музей українсько—руської культури у Свиднику (словац. Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku) — краєзнавчий музей і науково-дослідна установа на Пряшівщині (Словаччина), належить до структури Словацького національного музею.